Mit Herzblatt bezeichnet man:
 die Pflanzenart Herzblatt aus der Gattung der Herzblattgewächse
 eine Fernsehshow, siehe Herzblatt (Fernsehsendung)
 einige Musikformationen der Volksmusik, siehe Herzblatt (Volksmusik)
 ein Kartenspiel, siehe Herzblatt (Kartenspiel)
 einen deutschen Spielfilm von Alfred Vohrer aus dem Jahr 1969, siehe Herzblatt oder Wie sag ich’s meiner Tochter?